« Falun » est un terme pouvant désigner :

Toponymie

Canada 
 Falun, localité dans l’Alberta.

Suède 
 Falun : chef-lieu de la Dalécarlie ;
 Commune de Falun : commune du comté de Dalécarlie ;
 Grande mine de cuivre de Falun : ancien site minier situé à Falun, inscrit au patrimoine mondial.

Géologie et chimie 
 Falun : en géologie, dépôt de calcaires coquilliers d'origine marine.
 Rouge de Falun : peinture dont le pigment est fabriqué à partir des scories des mines de cuivre de Falun.

Divers 
 Falun : en poitevin et bas-gâtinais, désignait la balle du grain. Cette appellation de l'ancien monde rural pourrait provenir d'une vieille analogie avec les minuscules coquillages discernables sur des roches nommées faluns.
 Falun gong : mouvement spirituel chinois